José Manuel Pacheco (1948-2015), cestista portoricano
 José Pacheco, calciatore messicano
 José Pacheco Gómez (1947-2022), calciatore spagnolo
 José Pacheco, pallavolista portoricano